God Bless the Red Krayola and All Who Sail With It — второй студийный альбом американской экспериментальной рок-группы , выпущенный в мае 1968 года на лейбле .

Отзывы критиков 

Рецензент AllMusic Марк Деминг написал следующее: «God Bless the Red Krayola and All Who Sail with It вышел совершенно непохожим на что-либо. Потребовались несколько десятилетий пост-панковских экспериментов, чтобы предложенное Майо Томпсоном звучание нашло своё место на музыкальной сцене. Впрочем, благодаря намеренно лёгкому, непринуждённому настрою звуковые „осколки“ воспринимаются легко — если, конечно, слушатель не обременён стереотипами». The Spin Alternative Record Guide назвал альбом «превосходным», описывая его как «маленькие песни полные тихого ужаса и акустической путаницы.»

Журнал  написал, что «через поколение [] альбом станет образцом панк-рока».

Список композиций

Участники записи 
 Стив Каннингем — бас
 Томми Смит — ударные
 Майо Томпсон — гитара, фортепиано, вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы психоделического рока
Экспериментальная музыка
Альбомы на английском языке
Альбомы США